Усі книги надруковані видавництвами Львова.

Конфлікт у Львівській обласній організації НСПУ
Був одним з ініціаторів відставки голови ЛОО НСПУ Ігоря Гургули. Приводом до конфлікту стало звернення групи львівських письменників на підтримку кандидата у міські голови Львова від партії «Слуга народу» Тараса Кльофи та самої партії на виборах у жовтні 2020 року ініціатором чого був Ігор Гургула. Як результат секретаріат НСПУ відсторонив Ігоря Гургулу від виконання обов’язків голови організації та поклав виконання обов’язків голови ЛОО НСПУ на Олеся Дяка.

Примітки 

Члени НСПУ